Lockhart est un nom d'origine anglo-saxonne courant.

Toponyme 
 Lockhart (Australie) ;
 Comté de Lockhart, Australie ;
 Lockhart, une ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama, aux États-Unis ;
 Lockhart, census-designated place américaine située en Floride ;
 Lockhart (Texas).

Personnalités 
 Alaina Lockhart, femme politique canadienne
 Anne Lockhart, actrice américaine (1953-...)
 Calvin Lockhart, acteur américano-bahaméen (1934-2007)
 David Lockhart (?-1845), jardinier et botaniste anglais
 Dugald Bruce Lockhart, acteur britannique
 Gene Lockhart, acteur américain (1891-1957)
 Heather Lockhart, joueuse écossaise de rugby à XV
 Ian Lockhart, joueur de basket-ball américain (1967-)
 John Lockhart-Ross, un officier de la Royal Navy (1721 - 1790)
 John Bruce-Lockhart, joueur de cricket écossais (1889-1956)
 John Bruce Lockhart, officier du renseignement britannique (1914-1995)
 John Gibson Lockhart, écrivain écossais (1794-1854)
 June Lockhart, actrice américaine (1925-...)
 Kathleen Lockhart, actrice anglaise (1894-1978)
 Kim Bruce-Lockhart (1946-1980), joueur de squash écossais
 Logie Bruce Lockhart, écrivain et journaliste
 
 Paul Lockhart, astronaute américain (1956-...)
 Rab Bruce-Lockhart (1916-1980), joueur écossais de rugby à XV
 R. H. Bruce Lockhart, journaliste, auteur, agent secret, diplomate
 Samuel Lockhart (1851-1933), dresseur d'éléphants britannique
 Sandy Bruce-Lockhart, politicien britannique
 Sharon Lockhart, photographe américaine (1964-...)
 William Lockhart (1820-1892), tractarien devenu prêtre rosminien
 William Lockhart de Lee (1621–1675), soldat et diplomate écossais

Personnages de fiction 
 Abby Lockhart
 Gilderoy Lockhart
 Sally Lockhart
 Tifa Lockhart

Entreprises 
 Lockhart Chemical Company

Homophonie 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais